Chicão o Txikão, gruppo etnico del Brasile
Anderson Sebastião Cardoso (1981), ex calciatore brasiliano, difensore
Francisco Alves dos Santos (1979), calciatore brasiliano, centrocampista
Francisco Carlos Martins Vidal (1962), ex calciatore brasiliano, attaccante
Francisco Jesuíno Avanzi (1949-2008), calciatore brasiliano, centrocampista